Mitford steht für
 Mitford (Adelsgeschlecht), der Name eines englischen Adelsgeschlechts
 Mitford (Northumberland), England

Mitford ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Mitford (1855–1914), britischer Schriftsteller, Essayist und Kulturkritiker (siehe: Tales of Old Japan)
 Deborah Vivien Mitford (1920–2014), Herzogin von Devonshire, britische Schriftstellerin, siehe Deborah Cavendish, Duchess of Devonshire
 Diana Mitford (1910–2003), britische Faschistin
 Ivan Mitford-Barberton (1896–1976), südafrikanischer Bildhauer und Autor
 Jessica Mitford (1917–1996), anglo-amerikanische Schriftstellerin
 John Freeman-Mitford, 1. Baron Redesdale (1748–1830), britischer Politiker und Sprecher des House of Commons
 Mary Russell Mitford (1787–1855), britische Schriftstellerin
 Nancy Mitford (1904–1973), britische Schriftstellerin
 Richard Mitford († 1407), englischer Prälat
 Rupert Mitford, 6. Baron Redesdale (* 1967), britischer Politiker (Liberal Democrats)
 Rupert Bruce-Mitford (1914–1994), britischer Archäologe
 Terence Bruce Mitford (1905–1978), schottischer Epigraphiker und Archäologe
 Unity Mitford (1914–1948), britische Nationalsozialistin
 William Mitford (1744–1827), britischer Historiker